Кубок Боснии и Герцеговины по футболу — второй по значимости турнир после чемпионата. Также известен под названием «Боснийский кубок». Победитель турнира имеет право играть в Лиге Европы УЕФА. До сезона 1999/2000 кубок был региональным и представлялся в 3-х трофеях. С этого сезона его объединила федерация футбола Боснии и Герцеговины и в нём принимают участие все клубы страны.

Финалы кубка

Статистика по клубам

Статистика по городам

См. также 
 Кубок Югославии по футболу
 Чемпионат Югославии по футболу
 Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу